Бруно Парма (; 30 декабря 1941, Любляна) — словенский, ранее югославский, шахматист, гроссмейстер (1963). Шахматный теоретик. Журналист. В чемпионатах Югославии среди юношей (1958, 1959, 1960) — 1-е. Чемпион мира среди юношей (1961). В составе команды Югославии участник различных международных соревнований (1961—1984). Лучшие результаты в международных турнирах: Бевервейк (1962; 2-й турнир) — 1-е, (1963) — 3-5-е; Торремолинос (1962) — 1-3-е; Малага (1963) — 1-е; Поляница-Здруй (1964) — 1-2-е; Загреб (1965) — 4-5-е; Реджо-нель-Эмилия (1965/1966 и 1971) — 1-е; Бухарест (1968) — 1-е; Золинген (1968) — 2-е; Сараево (1970), Нетанья (1971) и Вршац (1973) — 1-2-е; Рейкьявик (зональный турнир ФИДЕ, 1975) — 2-3-е; Баня-Лука (1976) — 3-5-е; Марибор (1977) — 1-3-е; Рим (1980 и 1981) — 2-е и 3-4-е; Сент-Максим (1982) — 2-3-е места.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты Словении
Шахматисты Югославии
Шахматные теоретики